Namur (Wisconsin) is een plaats in de Verenigde Staten gesticht door Waalse immigranten (Belgische Amerikanen). In Namur staat een herdenkingsmonument met de volgende tekst:

Bronnen
 Van Namen Foundation

Plaats in Wisconsin